Cerber – mityczny trójgłowy pies
 Kerberos (księżyc) – naturalny satelita Plutona
 Kerberos (informatyka) – protokół uwierzytelniania i autoryzacji w sieci komputerowej